Per Legends Never Die possono intendersi:
Legends Never Die – album di R.A. the Rugged Man
Legends Never Die – album dei The Dreadnoughts
Legends Never Die – album postumo di Chinx
Legends Never Die – album postumo di Juice Wrld del 2020
Legends Never Die – singolo degli Against the Current del 2017